Uhlich ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gottfried Uhlich (1718–1753), deutscher Schauspieler und Bühnenschriftsteller
 Doris Uhlich (* 1977), österreichische Choreografin und Performance-Künstlerin
 Erich Uhlich (1915–2007), deutscher Politiker (SED) und von 1951 bis 1959 Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
 Gottfried Uhlich (1743–1794), österreichischer Dramatiker und Schriftsteller
 Gottfried Uhlich von Uhlenau (1802–1874), deutscher Schriftsteller
 Herbert Uhlich (1899–1973), deutscher Filmproduzent
 Leberecht Uhlich (1799–1872), deutscher freireligiöser Theologe
 Paul Uhlich (1859–1905), deutscher Professor für Geodäsie und Markscheidewesen

Siehe auch:
 Uhlig
 Ulich